Radelsbach ist der Name folgender Orte:

 Radelsbach (Arnstorf), Ortsteil von Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Radelsbach (Gemeinde Haag), Ortsteil von Haag, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Rödelsbach
 Ravelsbach